Фадлалла или Фадлаллах, (() — мужское  персидское и/или индо-пакистанское  теофорное имя, происходящее от арабских слов «фад» ( — благоволение, щедрость или добродетель) и Аллах ()..

В культуре 
Популярное имя "добродетельного" принца в персидских сказках и злобного дервиша, способного вселяться в бездушные тела, в индийских сказках.

Несомненной считается связь имени с именем одного из главных героев романа  Германа Мелвилла, Моби Дик - гарпунера перса Федаллы. Cуществует вероятность того, что Мелвилл, собирая материалы для романа, записал персидское имя со слуха и допустил ошибку, но она представляется маловероятной, с учетом того, с какой тщательностью Мелвилл подходил к деталям повествования. В то же время Мелвилл не знал фарси, и у него не было соответствующей справочной литературы. Считается, что Мелвилл воспользовался  переизданием популярного американского словаря под редакцией Гудрича, в которой не было корня "файд", но было слово фейд, которое переводилось с арабского как "фата" или "отец", причем во втором значении слову ошибочно приписывалось обозначение зороастрийского бога-отца Авесты. Измененное таким образом имя подошло Мелвиллу для его героя, который по сюжету книги был персом зороастрийцем.

Примечания 

Мужские имена
Персидские имена